Борецькі
 Борецький Адальберт Адальбертович (1911—1990) — українсько-словацький художник, педагог, громадський діяч.
 Борецький Віталій Васильович (нар. 1981) — український поет.
 Дмитро Борецький — новгородський посадник, що боровся проти загарбницької політики Московії.
 Ісидор Борецький (1911—2003) — єпископ Торонтський Української греко-католицької церкви (1948–1998).
 Йов Борецький (1560—1631) — український православний церковний діяч, Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси.
 Борецький Микола (Митрополит Миколай; 1879—1934) — український духовний діяч, другий митрополит відродженої Української Автокефальної Православної Церкви.
 Борецький Мирон Іванович (1941—2007) — радянський і український педагог, перекладач, науковець, літературознавець. 
 Борецький Михайло (1921—1996) — українсько-американський економіст.
 Борецький Олексій Васильович (1745—1801) — канцелярист Генерального суду Гетьманщини.
 Борецький Роман (1928—1948) — референт СБ Городоцького районного проводу ОУН, Лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Борецький Юрій Олександрович (1935—1994) — радянський режисер та актор

Жінки

Див. також 
 Борецький замок